Fossaria vancouverensis är en snäckart som beskrevs av F. C. Baker 1939. Fossaria vancouverensis ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
vancouverensis